Glowa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Glowa,

Polen 

 Głowa, ort, Łódź vojvodskap, Powiat zgierski, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar